EYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eliye Springs (Kenya)